Эврика: Оригинальный саундтрек к телесериалу от канала Sci-fi — оригинальный саундтрек к телесериалу «Эврика» 2008 года, написанный Беаром Маккрири. Саундтрек был также использован во втором сезоне сериала Эврика.

Об альбоме 
Альбом состоит из 28 треков и включает две вариации, сделанные Марком Мазэсбог и Джоном Энрот, которые составили главную музыкальную тему в сериале. Также хороши как эти две песни — «Let’s Get Hitched» и «EurekAerobics» — написанный Брендэном Маккрери и Капитаном Ахэбом. Альбом был выпущен через веб-сайт La La Land Records.

Список композиций

Примечания 

Эврика (телесериал)